Poser – definizione, in alcune sottoculture, di chi si atteggia come appartenente a un certo gruppo senza farne parte
 Poser – software 3D per rendering e animazione

Persone 
 Christian Poser – bobbista tedesco
 Federico Poser – cestista italiano
 Jamie Greubel-Poser – ex bobbista statunitense
 Udo Poser – ex nuotatore tedesco orientale